Флаг Красноку́тского муниципального района Саратовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 апреля 2005 года как флаг объединённого муниципального образования Краснокутского района (с 2006 года — Краснокутский муниципальный район) и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Флаг является официальным символом Краснокутского муниципального района.

Описание флага 
«Флаг представляет собой полотнище прямоугольной формы, размером (168 × 110) мм, повторяет описание герба Краснокутского района и является официальным символом Краснокутского района».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле два золотых колоса накрест и поверх них — пониженный червлёный (красный) тюльпан с золотыми прожилками и тычинками и с серебряными черенком и пестиком. В вольной части — герб Саратовской области (три положенные в вилообразный крест, сообращённые серебряные стерляди в лазоревом поле)».

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением тюльпанов